S-Boot steht für:

 16-m²-Jollenkreuzer, eine Boots- und Konstruktionsklasse von Segelbooten
 Schnellboot, ein kleines Kriegsschiff